Виталий — имя, которое носил ряд христианских святых:

 Виталий, монах из Газы, память 11 января .
 Виталий Африканский, мученик. Пострадал во времена императора Декия (ок. 250 года) вместе со святыми Секундом (Secundus), Феликсом, епископом Эпиктетом (Epictetus), Иукундом (Jucundus) и семью иными товарищами, имена которых не дошли до наших дней. Память 9 января.
 Виталий, мученик Римский, память 25 января.
 Виталий, отшельник из Кастро Нуово, память 9 марта.
 Виталий Александрийский, преподобный, память .
 Виталий, мученик керкирский, память 28 апреля.
 Виталий, мученик миланский, память 28 апреля, титульный святой известной равеннской церкви Сан-Витале. 
 Виталий, отшельник из Нуармутье, память 16 октября .
 Виталий, мученик из Кампании. Пострадал с иными во времена Диоклетиана, память 2 июля .
 Виталий, архиепископ Зальцбургский, память 20 октября .
 Виталий, мученик Болонский, память 4 ноября  .
 Виталий, мученик Африканский, память 16 ноября.

it:San Vitale

Примечания